Dario Trutmann né le  à Zoug, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au EV Zoug, Dario Trutmann joue un match de LNB avec le SC Langenthal lors de la saison 2009-2010 avant de traverser l'Atlantique.

Repêché en  au premier tour de l’Import Draft Junior 2010 de la Ligue canadienne de hockey (LCH) par les Whalers de Plymouth, il joue durant deux saisons en Ligue de hockey de l'Ontario.

Après ces deux saisons américaines, il retourne en Suisse et s'engage avec le HC Bienne pour une saison. Après avoir joué une seconde saison pour les Seelandais, Trutmann signe un contrat portant sur deux saisons avec le Genève-Servette HC. Lors de sa première saison aux Vernets, il participe à la Coupe Spengler et la remporte.

Le  mai 2015, le Lausanne HC annonce l'engagement de Trutmann pour deux saisons, alors qu'il a encore une année de contrat avec le Genève-Servette HC.

Carrière internationale 
Trutmann représente 120 fois la Suisse en équipes nationales juniors ; en particulier lors des compétitions suivantes :
 Championnat du monde junior -18 ans : 2009 et 2010 (il est capitaine en 2010) ;
 Championnat du monde junior : 2011 et 2012 (il est capitaine et désigné comme l'un des trois meilleurs joueurs de l'équipe suisse en 2012).

Statistiques 

|2007-2008||EV Zoug U20||Jr. Élites A||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||EV Zoug U20||Jr. Élites A||5||1||2||3||6||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010||SC Langenthal||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|EV Zoug U20||Jr. Élites A||28||8||15||23||78||10||1||1||2||8
|-
|2010-2011||Whalers de Plymouth||LHO||62||6||13||19||61||11||1||2||3||8
|-
|2011-2012||Whalers de Plymouth||LHO||62||6||18||24||82||13||2||6||8||10
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||46||3||3||6||45||2||0||0||0||12
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA||48||3||8||11||18||15||1||1||2||10
|-
|2014-2015 || Genève-Servette HC ||LNA ||49||1||9||10||10||12||0||0||0||0
|-
|2015-2016||Lausanne HC||LNA||45||2||7||9||20||6||2||2||4||2
|-
|2016-2017||Lausanne HC||LNA||48||2||9||11||26||4||0||2||2||6
|-
|2017-2018||Lausanne HC||LNA||20||1||2||3||31||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019||Lausanne HC||LNA||49 || 2 || 2 || 4 || 45 || 12 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
|2019-2020|| ZSC Lions ||LNA||50 || 2 || 8 || 10 || 41 || -||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| ZSC Lions ||LNA|| 48 || 3 || 8 || 11 || 14 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions ||LNA ||  || 

|2009|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||1||1||2||2||
|-
|2010|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||0||5||5||12||
|-
|2011|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||4||4||2||
|-
|2012|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||2||2||6||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1992
Naissance dans le canton de Zoug
Sportif zougois
Joueur suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du SC Langenthal
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur du HC Bienne
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du ZSC Lions